Borgo Nuovo, quartiere di Palermo
 Borgo Nuovo, quartiere di Torino
 Borgo Nuovo, quartiere di Verona
 Borgo Nuovo, strada di Roma distrutta nel 1937
 Borgo Nuovo, frazione di Isola del Liri in provincia di Frosinone